José Moreno Carbonero (Màlaga, 1860 – 1942), pintor realista espanyol
 José Moreno Leante (Caravaca, 1838 - Madrid, 1890), empresari i polític murcià
 José Moreno y Polo (La Hoz de la Vieja, 1778 – 1774), organista i compositor
 José Moreno Rigo (Chiclana de la Frontera, 1933), actor cinematogràfic. Actuà en pel·lícules de Ramon Quadreny i Orellana, Miquel Iglesias i Bonns, Luis Buñuel i Juan de Orduña
 José Moreno Salazar (Bujalance, 1923 - Alcázar de San Juan, 2007), guerriller maquis i lluitador antifranquista espanyol
 José Moreno Sánchez (Ossa de Montiel, 1993) ciclista espanyol 
 José Moreno Torres (Madrid, 1900 - Torrelodones, 1983), polític espanyol, II comte de Santa Marta de Babio
 José Moreno Torres (ciclista) (1946) ciclista espanyol 
 José Moreno Villa (Màlaga, 1887 – Mèxic, 1955), poeta i pintor
 José Ángel Moreno Castro (Albacete, 1976), futbolista castellà que juga de defensa
 José Joaquín Moreno Verdú (Hellín, Albacete, 1975), futbolista espanyol 
 José Luis Moreno (1947, Madrid, Espanya), empresari i ventríloc
 José Manuel Moreno, diversos personatges
 José María Moreno Galván (Puebla de Cazalla, 1923 – Madrid, 1981), crític d'art